Partia Niepodległości − islandzka partia polityczna
 Partia Niepodległości − węgierska partia polityczna
 Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa − brytyjska partia polityczna